Инна Веселая () — чехословацкая шахматистка.

Чемпионка Чехословакии 1959 г.

Сведения о спортивной деятельности шахматистки крайне скудны: в базах есть только партии из турнира в Галле (1974 г.), из которого Веселая выбыла после поражений в трех стартовых турах.

Книга 
Вместе с мужем Иржи Веселым написала книгу «Шахматный букварь» (оригинальное название — "Šachový slabikář").

Русское издание 
Весела И., Веселы И. Шахматный букварь: Кн. для учащихся. — Пер. с чеш. Ильина Е. И., Попова Н. Н. — М.: Просвещение, 1983. — 128 с.

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Веселой в базе Chessgames
 Личная карточка И. Веселой на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты XX века